Platycoelostoma är ett släkte av insekter. Platycoelostoma ingår i familjen pärlsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pärlsköldlöss
Platycoelostoma